Гуччі () — італійське прізвище.

Прізвище 

 Гуччі Александра (заміжжя Олександра Заріні, нар. 1985) — дитячий правозахисник (*).
 Гуччі Альдо (1905—1990) — італійський бізнесмен і дизайнер (*).
 Гуччі Гуччо:
 Гуччі Гуччо (до 1313—1392) — флорентійський шерстоділ, підприємець та політик.
 Гуччі Гуччо (1881—1953) — італійський модельєр і підприємець, засновник компанії Gucci.
 Гуччі Мауріціо (1948—1995) — італійський бізнесмен (*).
 Гуччі Паоло (1931—1995) — італійський бізнесмен і дизайнер (*).
 Гуччі Патриція (нар. 1963) — італійська підприємниця і дизайнер (*).
 Гуччі, Патриція (уроджена і після розлучення Патріція Реджані, нар. 1948) — колишня дружина, а потім замовник убивства Мауріціо Гуччі.
 Гуччі Родольфо (1912—1983) — італійський актор і підприємець (*).
 Гуччі Санті (бл. 1530 — бл. 1600) — італійський скульптор та архітектор, придворний художник польських королів.

(*) — Нащадок італійського модельєра Гуччо Гуччі.

Інше 

 «Гуччі» — міжнародна компанія з виробництва одягу та аксесуарів, заснована Гуччо Гуччі.
 Гуччі — фільм 2021 року.
 Гуччіоне Боб — засновник журналу для чоловіків «Пентгауз».